Ярослав Степанович  Цюпак  (*29.07.1954, с. Біла Чортківського району       Тернопільської області) – український зв’язківець, державний службовець, громадський діяч. Заслужений працівник сфери послуг України. Полковник Всеукраїнської громадської організації «Українське реєстрове козацтво».

Життєпис
Народився 29 липня 1954 року в с. Біла Чортківського району Тернопільської області.  Закінчив Тернопільський фінансово-економічний інститут (1975) (нині Тернопільський національний економічний університет). Впродовж 1975-1986 рр. працював у тресті «Прикарпатводбуд»: економіст-фінансист, виконувач обов’язки головного бухгалтера, головний бухгалтер БМУ-76 (з 1982 р. – ПМК-76). У 1986-1990 рр. інструктор-контролер фінансово-господарського відділу Чернівецького обкому КПУ., у 1986-1990 рр. – заступник директора українсько-австрійського підприємства «Едланд» (м. Чернівці), з 1997 р. - виконавчий директор з питань економіки і фінансів Чернівецького обласного управляння зв’язку, з 29 травня 1999 р. – в. о. директора Чернівецької  дирекції УДППЗ «Укрпошта». Директор Чернівецької дирекції ПАТ «Укрпошта».

Громадська діяльність
Депутат Чернівецької обласної  ради. 
Голова Чернівецької обласної  організації  Всеукраїнської громадської організації «Українське реєстрове козацтво».
Член правління Чернівецької обласної організації Асоціації філателістів України.

Нагороди, відзнаки
Заслужений працівник сфери послуг України (2007).
Подяка Прем’єр-міністра України (2008)
Подяка Міністра соціальної політики України (2009).
Почесна грамота Міністра транспорту та зв’язку України (2010).
Почесна відзнака «За заслуги перед містом». (Чернівці).
Золота медаль "Козацька слава (ВГО "Козацтво Запорозьке), 2015.

Джерела
Людмила Чередарик. Залиши по собі те,що порадує наступників [про Ярослава Цюпака] // Лідер ХХ1 століття. - №5, листопад 2007 р. - С. 74-75.

Народились 29 липня
Народились 1954
Уродженці Білої (Чортківський район)
Українські економісти
Заслужені працівники сфери послуг України
Депутати Чернівецької обласної ради
Українські зв'язківці
Керівники підприємств
Персоналії:Чернівці
Члени КПРС